Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1984. És la temporada nº 35 de la història del Campionat del món de la F1.

Sistema de puntuació 
S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1). Ja no es donen punts per la volta més ràpida. Es disputen un total de setze (16) curses.

També és puntuable per al Campionat del món de constructors.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 1984

Classificació del mundial de pilots del 1984 

(Clau de colors)

Enllaços externs 

 La Fórmula 1 a l'any 1984

Temporades de Fórmula 1
Competicions esportives del 1984